HMS Herald je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Herald (1.) 
 HMS Herald (H138) 

Herald